Franklin County Jail bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Franklin County Jail (Arkansas), ID-Nr. 82002114
 Franklin County Jail (Illinois), ID-Nr. 99000111
 Franklin County Jail (Pennsylvania), ID-Nr. 70000549
 Franklin County Jail (Tennessee), ID-Nr. 79002430